Johann Bauschinger, un mathématicien allemand (1834 - 1893), 
 Julius Bauschinger, un astronome allemand (1860 - 1934), fils de Johann Bauschinger.